Тигире́кский заповедник был образован 4 декабря 1999 года. Расположен в юго-западной части Алтайского края, включает в себя три участка: Ханхаринский (Краснощековский район), Тигирекский (Краснощековский район) и Белорецкий (Змеиногорский и Третьяковский районы). Входит в состав ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского экорегиона.

Цель создания — сохранение биологического и ландшафтного разнообразия территории Северо-Западного Алтая — своеобразного региона Алтае-Саянской горной области. Это один из самых молодых заповедников России. Особую ценность заповедника представляют такие растительные сообщества как черневая тайга и лесостепь.

География 
Территория занимает водораздел между правыми притоками реки Чарыш и верховьями истоков реки Алей. Площадь заповедника 41 505 га, с охранной зоной площадью 26 257 га.

Заповедник состоит из трех участков:
 Белорецкий — верховья реки Белая;
 Тигирекский — прилегающий с юга к посёлку Тигирек;
 Ханхаринский — верховья реки Большая Ханхара.

Рельеф

Рельеф заповедника низко- и среднегорный с преобладанием куполообразных вершин. Абсолютные высоты достигают 2015 метров над уровнем моря (гора Чёрная). Рельеф среднегорный с куполообразными вершинами. Абсолютные высоты лежат в пределах 300—2000 метров над уровнем моря. Средние высоты 800—1500 м. Господствующие вершины представлены наивысшими точками: гора Чёрная (2013 м над у. м.) и Разработная (1962 м над у. м.). В наиболее высоких точках — в юго-восточной части территории — изрезанные карами склоны образуют крутобокие пирамидальные вершины и формируют альпийский рельеф. Здесь сочетаются участки горной тундры, красочных альпийских и субальпийских лугов.

Речная сеть

Речная сеть территории заповедника густая и разветвлённая. Основная часть территории заповедника находится в западной части Тигирецкого хребта и служит водоразделом верхней трети бассейна реки Белой и бассейна реки Иня. Справа в Белую впадают Иркутка, Большая Берложья, Крахалиха, а слева — река Стрижанка. На юго-западе берут начало реки Глубокая, Чесноков и Восточный Алей, Большая Черепаниха. Все они относятся к водной системе Алея.

Климат

Климат заповедника резко континентальный с жарким летом и холодной зимой. Средняя температура января составляет от минус 12 до минус 16 °С, июля — +16…+18 °С. В январе температура может опускаться до —49 °C, —52 ºС (абсолютный минимум), абсолютный максимум июля равен +33 °C, +38 ºС. Значительная относительная влажность (от 600 до 800 мм осадков в год) повышается летом и составляет 70-90 %.

Флора 
Особенности растительного покрова заповедника определяются его географическим положением, неоднородностью климата и многообразием экологических условий. Основным фоном растительности является черневая тайга, которая является древней формацией термофильного реликтового гумидного климата Западно-Сибирской низменности.

На территории заповедника найдены третичные реликты сосудистых растений, такие как осмориза остистая, копытень обыкновенный, волчеягодник, колокольчик широколистный. Флора включает большое число лекарственных, кормовых, медоносных, декоративных растений. К лекарственным растениям относятся родиола розовая (золотой корень), рапонтикум сафлоровидный (маралий корень), бадан толстолистный и другие растения. Среди пищевых растений наиболее известны щавель шпинатный, черника, калина обыкновенная, шиповник колючий, спаржа обыкновенная.

Всего на территории заповедника произрастает 34 вида растений, 12 видов лишайников и 2 вида грибов, занесенных в Красные книги регионального и федерального уровня, в том числе ковыль перистый, стеллеропсис алтайский, пион степной, кандык сибирский и другие..

Фауна 

Фауна заповедника представлена, в первую очередь, такими крупными животными, как бурый медведь, марал, косуля, лось. Повсеместно распространены соболь, колонок, горностай, белка, бурундук, заяц-беляк. Реже встречаются рысь, ласка, росомаха, солонгой, немногочисленна кабарга. На территории заповедника встречается множество видов птиц. Самыми характерными лесными птицами являются рябчик, тетерев, длиннохвостая неясыть, мохноногий сыч, кедровка, изредка встречается глухарь. На территории заповедника встречается 38 редких и исчезающих видов животных, в том числе 14 видов зверей, 16 видов птиц, 1 вид рыб, 7 видов насекомых, 1 вид из класса паукообразных, включенных в национальную и региональную Красные книги. Сотрудники Тигирекского заповедника в Алтайском крае обнаружили три вида ранее не встречавшихся здесь птиц. Это зеленушка, большой сорокопут и малый дубонос. В пресс-центре заповедника подчеркнули, что малый дубонос впервые отмечен не только на территории Алтая, но и, возможно, в Западной Сибири.

Экологический туризм 
На территории Тигирецкого хребта создан Государственный природный заповедник «Тигирекский» в 1999 году постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря 1999 г. № 1342 "Об учреждении в Алтайском крае государственного природного заповедника «Тигирекский» с целью сохранения биоразнообразия типичной черневой тайги и природных комплексов среднегорий Западного Алтая.

В заповеднике действует с 2011 года экологическая тропа протяженностью в 70 км «Большой Тигирек». Время прохождения — 4 дня.

Помимо экологического маршрута, на территории заповедника возможно проведение экскурсионных маршрутов, посещение памятников природы регионального значения и уникальных объектов, расположенных на территории Тигирекского заповедника) при условии соблюдения правил посещения заповедника.

Решение о дальнейшей разработке экотропы в заповеднике было принято в декабре 2011 года.

В 2015 году было проведено исследование в рамках молодёжного проекта Русского географического общества «Оценка ботанического разнообразия Западного Алтая для мониторинга и сохранения уникальных горных экосистем». Молодые ученые провели ряд исследований, были проведены полевые работы и проанализированы спутниковые снимки. Результатом проведенных работ стало создание ряда новых крупномасштабных карт, содержащих актуальную информацию о растительности на территории ключевых участках заповедника. В дальнейшем они станут основой при разработке экологических троп и других проектов на землях заповедника.

Памятники природы 
На территории охранной зоны заповедника расположено 6 памятников природы регионального значения, посещение которых возможно только после согласования с дирекцией заповедника.
 Разрез силура Тигирек. Это один из лучших разрезов чагырской и куимовской свит, позволяющий детально проследить условия силурийского осадконакопления.
 Семипещерная гора. Представляет собой живописную скалу, сложенную верхнесилурийскими органогенными известняками. В скале известно несколько пещер, среди которых наиболее популярны пещеры Струна и Мрачная.
 Пещера Логово Гиены. Это небольшая карстовая полость в верхнесилурийских известняках. Известна благодаря находкам окаменелостей плейстоценовой фауны: лошади, кулана, бизона, яка, сибирского горного козла, архара, благородного оленя, шерстистого носорога, пещерной гиены. Последние использовали пещеру не только в качестве убежища, но и для выведения потомства. В 2006 году в пещере был обнаружен зуб (премоляр) палеолитического человека вида Homo sapiens, затащенного гиенами под её своды около 34—34,5 тыс. лет назад.
 Страшна́я пещера. Это карстовая полость, заложенная в известняках чагырской свиты нижнего силура. В пещере найдены останки людей неизвестного вида, относящиеся к периоду 35—50 тыс. л. н., и зубы человека современного типа, обитавшего в пещере во времена верхнего палеолита (19150 ± 80 лет назад), а также остатки плейстоценовой и голоценовой фаун позвоночных, всего около 40 видов.
 Пещера Ящур. Пещера карстового происхождения, её длина 210, глубина — 35 м, максимальная ширина — 24 м. Имеет три входа, два из которых представляют собой широкие провалы. В нижней части пещеры развиты известковые натечные образования.
 Страшно́й лог. Является типичным примером полного комплекса карстовых форм и явлений. Памятник природы представляет собой большой карстовый каньон с пещерами в скалистых берегах. В логу находится пещера Древняя — памятник археологии Алтайского края. Ручей Страшно́го лога течёт на всём его протяжении, часто теряясь под землей в карстовых воронках. Часть этих воронок являются входами в ещё неизученные пещеры.

Исторические объекты 
Объекты горно-рудного дела
 Разработная гора. Исторический объект. Разработка горы проводилась в 1842 г. как месторождение аквамарина (хорошо видна берилловая жила), розового кварца и других полудрагоценных и поделочных камней.
 Белорецкий рудник. Исторический объект. Представляет собой две законсервированные штольни с остатками горного оборудования, для добычи и первичного обогащения вольфрамовой руды и отвалов из кварцевого песка.

Колывано-Кузнецкая оборонительная линия
 Тигерекский форпост (расположен в пос. Тигирек). Памятник военно-инженерного искусства, относящийся к Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.
 Белорецкий редут. Местонахождение Белорецкого редута определяется по остаткам вала и рва. Они находятся в 500 метрах от кордона Белорецк (ранее здесь был поселок Белорецкий), на левом берегу р. Белой.

Примечания

Литература 
 Бочкарева Е. Н., Ирисова Н. Л. Птицы Тигирекского заповедника. — Барнаул, 2009.
 Ирисова Н. Л., Бочкарева Е. Н., Пожидаева Л. В., Васеньков Д. А. Позвоночные животные Тигирекского заповедника (аннотированный список видов) // Биота Тигирекского заповедника. Труды Тигирекского заповедника. — 2011. — Вып. 4. — С. 90-164.

Ссылки 
 Официальный сайт Тигирекского заповедника
 Сайт отдела по развитию туризма Тигирекского заповедника 

Заповедники России
Охраняемые природные территории Алтайского края
Члены ассоциации заповедников и национальных парков Алтай-Саянского  экорегиона